

Geografia 
 Tarlton – villaggio che occupa la contea di Pickaway e la contea di Fairfield, nell'Ohio (Stati Uniti d'America)
 Tarlton – villaggio dell'Gloucestershire

Persone 
 Donald K. Tarlton – imprenditore e produttore discografico canadese
 Richard Tarlton – attore inglese

Pagine correlate 
 Tarleton